The Lighthouse by the Sea kan verwijzen naar een van de volgende Amerikaanse stomme films:

 The Lighthouse by the Sea (1911) 
 The Lighthouse by the Sea (1915)
 The Lighthouse by the Sea (1924)